Samsung SGH-D720 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Sanyo V801SA
 Nokia E70
 Innostream INNO-P10
 AMOI E8
 Motorola A1010

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D720  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D720  

D
Мобільні телефони, представлені в 2005 році